Pojam Hobit može značiti:
Hobiti, rasa u Međuzemlju, izmišljenom svijetu J. R. R. Tolkiena
Hobit (knjiga), prva knjiga J. R. R. Tolkiena o Bilbu Bagginsu i njegovim pustolovinama
Hobit: Neočekivano putovanje (2012.), prvi dio filmske trilogije snimljen prema romanu J. R. R. Tolkiena